Record Notícias SP, telejornal exibido pela Record SP, Record Internacional e pela Record Parabólica
 Record Notícias (Rio), telejornal exibido pela Record Rio
 Record Notícias MG, telejornal exibido pela Record Minas
 Record em Notícias, telejornal extinto, era exibido pela Rede Record

Desambiguação